Golgatha (Golgota, Golgotha) steht für:

 Golgota, Fels in Jerusalem, der Ort der Kreuzigung Jesu
 Golgatha, früherer Name der Band Capewalk 
 Golgatha (Band), deutsche Band
 Golgota (Comoro), eine osttimoresische Aldeia in Comoro, Dili, Osttimor
 Golgotha (Film), Originaltitel des ersten Jesus-Tonfilms von Julien Duvivier (1934/35), siehe Das Kreuz von Golgatha
 Golgatha (Kreuzberg), traditioneller Biergarten am Berliner Kreuzberg
 Golgotha (Oratorium), Oratorium von Frank Martin (1945/48)
 Golgota der Beskiden, Kreuzweg in Polen
 Die Akte Golgatha, ein Werk des Schriftstellers Philipp Vandenberg

Siehe auch:
 Golgatha-Kirche